Суханы — название населённых пунктов:

Россия 
 Суханы — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Суханы — деревня в Пеновском районе Тверской области.